Lily Williams peut désigner :
 Lily Williams (1874-1940), peintre irlandaise ;
 Lily Williams (1994-), coureuse cycliste professionnelle américaine.